Balczó ist der Familienname folgender Personen:

 András Balczó (* 1938), ungarischer Sportler
 Zoltán Balczó (* 1948), ungarischer Politiker